Futurama est une série télévisée d'animation américaine. Voir aussi la description du monde de Futurama.
 Futurama est une adaptation en jeu vidéo de cette série.
 Futurama est le titre d'un album par Be Bop Deluxe.
 Futurama était une collection littéraire des Presses de la Cité.
 Futurama était l'une des attractions les plus populaires de la foire internationale de New York 1939-1940, à New York, réalisée par General Motors, mettant en scène le monde du futur, c'est-à-dire le monde en 1960, à grand renfort de voitures miniatures.
 Futurama  était l'une des attractions de la foire internationale de New York 1964-1965, à New York, présentant le monde du futur c'est-à-dire le monde en 2024.
 Futurama est également une chanson du groupe de rock français Métal Urbain

Références 

Homonymie de titre